Löwenhardt oder Loewenhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Loewenhardt (1897–1918), deutscher Jagdflieger